L'impronta vocale è l'insieme delle caratteristiche della voce di un individuo che ne permettono l'identificazione. Sebbene non vi sia accordo su quale possa essere un insieme esaustivo di tali caratteristiche, sono note alcune misurazioni in grado di caratterizzare ragionevolmente singoli individui in gruppi sufficientemente limitati di individui (qualche centinaio). Queste misurazioni vengono spesso utilizzate come misure biometriche per realizzare sistemi di autenticazione o componenti di riconoscimento del parlatore all'interno di sistemi di dialogo automatico.

Poiché il rilevamento dell'impronta vocale si avvale di strumentazione standard (microfoni comuni), e non richiede apparecchiature specifiche, essa risulta competitiva sul piano commerciale rispetto ad altre tecnologie biometriche (es. impronta digitale).

Voci correlate
Riconoscimento vocale 
Riconoscimento del parlatore

Biometria
Intelligenza artificiale
Riconoscimento vocale